Operation Backfire har flere betydninger:

Operation Backfire (2. verdenskrig)
Operation Backfire (FBI), en FBI operation mod bestemte aktioner af radikale miljøbevægelser.